Inácio Ferreira de Oliveira (Uberaba,  — idem, ) foi um médico psiquiatra espírita brasileiro.

Filho de Jacinto Ferreira de Oliveira e de Maria Lucas de Oliveira, foi casado com Aparecida Valicenti Ferreira e não teve filhos.

Dr. Inácio, grande amigo não só do médium Chico Xavier, senão também do dentista espírita dr. Odilon Fernandes e do padre Sebastião Bernardes Carmelita (este último de família espírita), formou-se pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, então Universidade do Brasil, clinicando na terra natal.

Observou, sem ideia preconcebida, os diferentes fatos neuropsíquicos relacionados com os enfermos internados no Sanatório Espírita de Uberaba, do qual seria diretor-clínico por mais de cinco décadas, tendo verificado a eficácia da terapia espírita para a cura de distúrbios mentais e / ou obsessivos.

Nesse trabalho, a médium D. Maria Modesto Cravo (mais conhecida como D. Modesta), o enfermeiro-chefe, sr. Manoel Roberto da Silva, além de outros cooperadores, lhe foram de inestimável valia.

Ainda encarnado, Inácio publicou dois livros de Psiquiatria à luz do Espiritismo:
Novos Rumos à Medicina (2 volumes);
Psiquiatria em Face da Reencarnação.

Ambos foram reeditados pela FEESP.

Foi, porém, após seu desencarne, que esse grande médico se revelou mais prolífico. Eis as obras que ditou ao médium psicógrafo Carlos Antônio Baccelli, de Uberaba:
 Sob as Cinzas do Tempo,  2000, (que possui uma edição em espanhol, Bajo las Cenizas del Tiempo),Editora Ed. Didier;
 Do Outro Lado do Espelho, 2001, Ed. Didier;
 Na Próxima Dimensão, 2002, Ed. Livraria Espírita e Editora Pedro e Paulo - LEEPP;
 Infinitas Moradas, 2003, Ed. LEEPP;
 A Escada de Jacó, 2004, Livraria Espírita Edições Pedro e Paulo Ed. LEEPP;
 Por Amor ao Ideal, 2005, Ed. Didier;
 Fala, Dr. Inácio!, 2005, Ed. LEEPP;
 Fundação "Emmanuel", 2006, Ed. LEEPP;
 No Limiar do Abismo, 2007, Ed. LEEPP;
 Obsessão e Cura, Ed. Didier.
 Cartas do Dr. Inácio aos Espíritas, Livraria Espírita Edições Pedro e Paulo Ed. LEEPP;
 Reencarnação no Mundo Espiritual, Ed. LEEPP.
 Terra Prometida, Ed. Didier, 2009.
  Estudando Nosso Lar, Ed. LEEP, 2009.
  Trabalhadores da Última Hora, Ed. Didier, 2010.
 Jesus e o Espiritismo, Ed. LEEPP, 2012.
 O Joio e o Trigo, Ed. Didier.
 A Vida Viaja na Luz, Ed. LEEPP.
 Amai-vos e Instruí-vos, Ed. LEEPP.
 Emmanuel, o Médium do Cristo, Ed. LEEPP.
 Espíritos e Deuses, Ed. LEEPP.
 Na Casa do meu Pai, Ed. LEEPP.
 No princípio era o Verbo, Ed. LEEPP.
 O Jugo Leve, Ed. LEEPP.
 Saúde Mental à Luz do Evangelho, Ed. LEEPP.
 Assim na Terra como no Céu, Ed. Didier.
 O pensamento Vivo do Dr. Inácio, Ed. Didier

Já A Força da Mente (IDE Editora), psicografado por Heigorina Cunha, foi prefaciado por dr. Inácio e por outro abnegado Espírito que também foi médico na Terra, dr. Bezerra de Menezes.

Não foi, contudo, só no plano intelectual que esse grande médico se mostrou produtivo. Em 1 de maio de 1949, criou o Lar Espírita, instituição fraterna de amparo e educação para meninas desvalidas, com a participação da União da Mocidade Espírita de Uberaba.
Inácio foi sempre uma pessoa polêmica, inclusive (ou talvez principalmente) entre os próprios espíritas, por jamais ter aberto mão de dizer o que pensava, doesse a quem doesse. Não era rude, tampouco hipócrita.

Em 2009, inovou ao ponto de causar alvoroço em todo país e em parte da Europa, ao criar junto com o médium Carlos Baccelli, seu intermediário neste nosso plano, o Blog "Mediunidade na Internet", no qual semanalmente um espírito (o de Dr. Inácio Ferreira) nos envia uma mensagem diretamente pela internet: http://inacioferreira-baccelli.zip.net/

Fontes e referênciasFundação "Emmanuel"'', adaptação da orelha do livro, LEEPP - Livraria Espírita Edições Pedro e Paulo, Editora Didier.

Ligações externas
Foto do Dr. Inácio Ferreira

Médiuns do Brasil
Naturais de Uberaba